Акуловская — название населённых пунктов в России:

 Акуловская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Акуловская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Акуловская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Акуловская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.